Girlfriend kan avse:

 Girlfriend (musikalbum) – ett album från 1991 av Matthew Sweet

Sånger
 Girlfriend (låt av Paul McCartney) – en låt av Paul McCartney från 1978 på Wings album London Town
 Girlfriend (låt av Billie Piper) – en låt av från 1998 av Billie Piper från albumet Honey to the B
 Girlfriend ('NSYNC sång) – en låt från 2002 av 'NSYNC från albumet Celebrity
 Girlfriend (The Darkness sång) – en låt från 2002 av det brittiska rockbandet The Darkness
 Girlfriend (Avril Lavigne-låt) – en låt från 2007 framförd av den kanadensiska sångerskan Avril Lavigne